Parr se poate referi la:

Nume de familie 
 Parr (nume de familie), oameni având numele de familie Parr
 Parr (autor)

Locuri 
 Parr, Saint Helens, suburbie a localității Saint Helens, Anglia
 Parr, Indiana, localitate de tip town din statul american Indiana
 Parr, Carolina de Sud, localitate din statul american Carolina de Sud

Altele 
 Parr (artist), artist inuit
 The Parr reactor - Carolinas–Virginia Tube Reactor, reactor nuclear răcit cu apă grea, aflat în localitatea Parr, Carolina de Sud

Vezi și 
 Catharine Parr Traill
 Parra
 Parre
 Parrish (dezambiguizare)
 La Parra (Badajoz)

Nume proprii